relativo alla Provenza

Linguistica 
 Lingua occitana – lingua galloromanza
 Lingua occitana antica (o provenzale antico) – antica forma della lingua occitana
 Dialetto provenzale – dialetto della lingua occitana
 Lingua francoprovenzale – lingua galloromanza

Persone 
 Enzo Provenzale – produttore cinematografico, sceneggiatore e regista italiano
 Francesco Provenzale – compositore e insegnante italiano

Altro 
 Rocca Provenzale – montagna delle Alpi Cozie, in Piemonte

Pagine correlate 
 Provenzali